Premiere – dawna nazwa niemieckiej platformy cyfrowej Sky Deutschland.
 Premiere – czasopismo.
 Adobe Premiere – aplikacja komputerowa.